Mach – popularna nazwa liczby Macha lub jednostki prędkości, określającej stosunek prędkości obiektu w danym środowisku do aktualnej prędkości dźwięku w tymże środowisku;
 Mach – jądro systemu operacyjnego;
 Alexander Mach – słowacki polityk;
 Bogdan Mach – polski socjolog i politolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych;
 Ernst Mach – austriacki fizyk i filozof;
 Wilhelm Mach – polski pisarz;
 Zdzisław Mach – europeista, antropolog społeczny, socjolog, profesor UJ;
 Mach – kaszubska rodzina szlachecka i jej herb;
Maria Mach –  polska działaczka społeczna, edukatorka.